Cerkev sv. Petra je ime več cerkva:

Slovenija 

Glej Seznam cerkva v Sloveniji.

Tujina 

 Stolnica svetega Petra, Beauvais
 Stolnica v Kölnu
 Stolnica sv. Petra, Mantova
 Bazilika svetega Petra v vezeh, Rim
 Bazilika sv. Petra, Vatikan
 Stolnica svetega Petra, Worms
 Stolnica svetega Petra, York

Glej tudi 

 Cerkev sv. Petra in Pavla